«Closer» (в переводе ) — песня, записанная американским дуэтом диджеев The Chainsmokers при участии американской певицы Холзи. Эндрю Таггарт, участник дуэта, также стал исполнителем песни. Сингл был выпущен 29 июля 2016 года «Disruptor Records» и «Columbia Records». Песня была написана Эндрю Таггартом, Эшли Франджипани, Шон Франком, Фредиком Кеннеттом, Айзеком Слэйдом и Джо Кингом. Сингл представляет собой песню в жанре электронной танцевальной музыки с «ретро» синтезатором в припеве.

История 
«Closer» стал первым у The Chainsmokers и Холзи синглом в США, ставшим № 1 в чарте Billboard Hot 100 и в последующем возглавлял этот чарт в течение 12 недель. «Closer» стал четвёртым синглом дуэта, который возглавил Hot Dance/Electronic Digital Songs, побив рекорд Кельвина Харриса с его 3 синглами. Сингл возглавил чарты более чем 15 стран мира, включая Австралию, Великобританию и Канаду. В США «Closer» стал третьим синглом дуэта после «Dont let me down» и «Roses», который стал трижды платиновым с 3 млн экземплярами.

В феврале 2017 года сингл вернулся в top-5, побив исторический рекорд американского чарта Billboard Hot 100: в лучшей пятёрки хитов сингл пробыл 26 недель (или 6 полных месяцев). Тем самым опередил хиты «Uptown Funk!» (Mark Ronson при участии Bruno Mars, 2015) и «How Do I Live» (LeAnn Rimes, 1997-98), каждый из которых пробыл по 25 недель в top-5 (Billboard Hot 100). Также, сингл улучшил другой свой рекорд: 29 недель на позиции № 1 в лучшей десятке top-10. В чарте Hot Dance/Electronic Songs установлен свой рекорд: 27 недель (новый рекорд).

В июне 2016 года песня была впервые исполнена в живую на фестивале музыки и искусства Боннару. Также в живую песня прозвучала на церемонии MTV Video Music Awards 2016. Видеоклип к песне был выпущен 24 октября 2016 года.

Награды и номинации

Список композиций 
Цифровая дистрибуция
 «Closer» (при участии Холзи) — 4:05

Remixes — EP
 «Closer» (при участии Холзи) (R3hab ft. Tim Tyler Remix) — 2:41
 «Closer» (при участии Холзи) (Shaun Frank Remix) — 4:12
 «Closer» (при участии Холзи) (Wuki Remix) — 4:04
 «Closer» (при участии Холзи) (Robotaki Remix) — 4:12

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Годовые чарты

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)

Примечания 

Синглы 2016 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы Columbia Records
Хит-синглы в США
Песни The Chainsmokers
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни Холзи
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни, написанные Холзи